РДОО «Пионеры Башкортостана» — региональная детская общественная организация. Членами являются более 200 тысяч человек. Основана 12 сентября 1990 года как «Пионеры Башкирии». С 1994 года носит название «Пионеры Башкортостана».

Член Международной организации «Союз пионерских организаций — федерация детских организаций», Общероссийской общественной организации «Гражданское общество — детям», Республиканской общественной организации «Ассамблея некоммерческих объединений Республики Башкортостан» и Республиканского движения молодёжи.

Является одним из организаторов ежегодного фестиваля «Пионеры третьего тысячелетия».

Примечания

Ссылки 
 
 

Пионерские организации
Детские организации
Общественные организации России
Культура Башкортостана
Общественные организации Башкортостана
Появились в 1990 году в России
1990 год в Башкортостане